Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1981 fand vom 19. bis 27. September in Bulgarien statt. Deutschland war mit der Bundesrepublik und der DDR unter den zwölf Teilnehmern vertreten. Die Spiele fanden in Warna, Pasardschik und Burgas statt. Die Sowjetunion wurde zum sechsten Mal in Folge Europameister.

Modus 
Zunächst fand eine Vorrunde statt, in der die zwölf Mannschaften in drei Vierergruppen eingeteilt wurden. Die beiden besten Teams jeder Gruppe spielten in der Finalgruppe „jeder gegen jeden“ um den Titel. Die restlichen Mannschaften spielten um die Ränge sieben bis zwölf. Ergebnisse von Mannschaften, die bereits in der Vorrunde aufeinander trafen, wurden in die Finalrunde übernommen.

Spielplan

Vorrunde

Finalrunde 
Die DDR erreichte den sechsten Platz mit Bernd Dankert, Joachim Hänsch, Roland Kühner, Jens Rathfelder, Gerald Zedler (alle SC Dynamo Berlin), Hartmut Gommlich, René Hecht (alle TSC Berlin), Steffen Bohne, Lutz Hofmann (alle SC Leipzig), Peter Schulz, Diethard Uebel und Uwe Westphal (alle SC Traktor Schwerin). Der Trainer war Lothar Schröter.

Die Bundesrepublik Deutschland belegte den elften Platz mit Burkhard Sude, Christoph Naumann, Frank Winkler, Jörg Zander, Ernst Schäfer, Gerhard Weber, Dieter Markus, Horst Rath, Jörg Brügge, Ulrich Kampa, Ralf Nitzlaff und Martin Keck.

Endstand

Qualifikation 
Bulgarien war als Gastgeber gesetzt. Die besten fünf Mannschaften der Europameisterschaft 1979 waren ebenfalls automatisch qualifiziert. Dies waren die Sowjetunion als Titelverteidiger, der Zweite Polen, der Dritte Jugoslawien, der Vierte Frankreich und der Fünfte Italien.

Sechzehn Mannschaften spielten in drei Gruppen um sechs weitere Plätze. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Endrunde.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1981
Volleyballveranstaltung 1981
Europameisterschaft der Manner 1981
Sport (Burgas)
Sportveranstaltung in Warna
Sportveranstaltung in Pasardschik